Naturschutzgebiet Zeller See oder Naturschutzgebiet Zellersee steht für:

 Zeller See (Kißlegg), Naturschutzgebiet in der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Naturschutzgebiet Zeller See (Salzburg) im Land Salzburg, Österreich
 Naturschutzgebiet Zellersee (Irrsee) im Salzkammergut, Oberösterreich, siehe Irrsee
 Landschaftsschutzgebiet Zeller See im Land Salzburg, Österreich